«Луизиана (BB-19)» () — второй эскадренный броненосец типа «Коннектикут», 19-й броненосец 1-го ранга американского флота. Третий корабль, названный в честь штата Луизиана.

Заложен 7 февраля 1903 на верфи Newport News Shipbuilding & Drydock Company в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния. Спущен на воду 27 августа 1904, крестной матерью корабля стала мисс Джуэнита Лаланд. Сдан в эксплуатацию 2 июня 1906, первым командиром был назначен Альберт Р. Куден.

История службы

Довоенная служба

Первая мировая война 

С мая 1914 до июня 1916 судном командовал Джордж Франклин Купер.

Вернувшись из Мексиканского залива в Норфолк, «Луизиана» была переведена в запас. Когда США вступили в Первую мировую войну, корабль служил учебным судном для курсантов военно-морских училищ, совершая летние учебные круизы.
Во время войны «Луизиана» выполняла роль учебного судна на котором проходили обучение артиллерийскому делу, совершая походы вдоль  Атлантического побережья США до 25 сентября 1918. Броненосец «Луизиана» участвовала в эскортировании конвоев в Галифакс, Новая Шотландия (Канада). После окончания Первой мировой войны с 24 декабря 1918 года, «Луизиана» в качестве военного транспорта, совершил четыре похода в Брест, Франция, чтобы перевезти войска в Соединенные Штаты.

Послевоенная судьба 

После последнего похода из Бреста, Луизиана прибыла на Филадельфийскую военную верфь, где 20 октября 1920 она была списана. 1 ноября 1923 броненосец был продан на слом. Колокол корабля был сохранен и демонстрируется в Городском парке в Батон-Руж е, штат Луизиана.

Литература 

 
 
 
 
 

Броненосцы США
Броненосцы Первой мировой войны
Эскадренные броненосцы